And & End (stylisé AND&END, et aussi connu comme Sugar Free) est le cinquième mini-album de T-ara, sorti sous le label Core Contents Media le  en Corée du Sud.

Liste des titres

Liens externes 
Sugar Free
  Fiche officielle de l'album

EP sorti en 2014
Album de T-ara